CAP steht für:
 CAP (Automobilhersteller), ehemaliger belgischer Automobilhersteller
 CAP (Markt), eine Supermarktkette betrieben von behinderten/benachteiligten Menschen
 Calender Access Protocol, Übermittlungsprotokoll für Kalenderdaten zwischen beliebigen Groupwareservern.
 CAMEL Application Part: Transportprotokoll aus der Familie des Signalling System 7 für CAMEL-Anwendungen in Mobilfunknetzen
 Canadian Association of Physicists, kanadische Gesellschaft zur Förderung der Physik (ähnlich wie Deutsche Physikalische Gesellschaft in Deutschland)
 Canonical Abstract Prototyps
 Capucinorum (in: O. [F.] M. Cap.), Ordinis [Fratrum] Minorum Capucinorum (vom Orden der Minderen Kapuzinerbrüder; Kapuziner)
 Carrier-less Amplitude/Phase Modulation bzw. Carrier-less AM/PM
 Carrier-Polymer-System, eine weiterentwickelte Form des Radio-Allergo-Sorbent-Test (RAST)
 Catabolite Activator Protein (Katabolit-Aktivatorprotein), siehe Katabolitrepression
 Central Arizona Project, Projekt zum Bau der längsten Wasserführung der USA in Arizona
 Centrum für angewandte Politikforschung, Institut für Politikberatung zu europäischen und internationalen Fragen
 Certificat d'aptitude professionnelle, französisch für Berufsbefähigungszeugnis
 Civil Air Patrol, zivile Einheit der United States Air Force
 Coded Anti Piracy, Markierung von Kinofilmen zur Identifikation von Schwarzkopien
 Codice di Avviamento Postale, italienisch für Postleitzahl; siehe auch: Postleitzahl (Italien)
 Combat Air Patrol, Luftüberwachungseinsatz von Kampfflugzeugen
 Combinatorial Allocation Problem
 Combined Action Program, US-Konzept im Vietnamkrieg, auch Combined Action Platoon
 Common Agricultural Policy, Gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union
 Common Alerting Protocol
 Common Application Platform
 Community acquired pneumonia, ambulant erworbene Lungenentzündung
 Compagnie des Arts Photomécaniques, 1932 gegründeter französischer Ansichtskartenverlag, siehe Léon & Lévy
 Companion Animal Products (Hobbytierarzneimittel), eine Sparte von Tierarzneimitteln
 Competitive Access Provider
 computer-aided planning
 computer-aided positioning
 Consistency, Availability and Partition Tolerance, siehe CAP-Theorem (Brewer's Theorem) in der Datenbank-Theorie
 Content Application Platform oder Content Application Platform das sind Anbieter von Inhalts- und Anwendungsdiensten, die sich in erster Linie auf Informations- und Mediendienste, Inhalte, Unterhaltungs- und Anwendungsdienste konzentrieren. Beispiele sind Yahoo, Google, Netflix und Wikipedia
 Columbia AppleTalk Package, ein AFP-Server für Apple-Macintosh-Rechner
 Celluloseacetatphthalat

Cap steht für:
 CAP (Kiel), ein Erlebniszentrum in der Kieler Innenstadt
 Zinscap, ein Zinsderivat
 Cap-Floater, variabel verzinsliche Anleihe mit Maximalzinssatz
 Cap-Darlehen, variabel verzinsliches Darlehen mit Maximalzinssatz
 Maximalpreis für Erdgas oder Strom, z. B. bei der Förderungssubvention von Photovoltaikanlagen
 Cap-Struktur (von engl. cap = Kappe) in der Molekulargenetik: Modifikation eukaryotischer RNA
 Cap-Produkt, Verknüpfung zwischen Kohomologie und Homologie eines Raumes in der Algebraischen Topologie
 die umgangssprachliche Kurzform von Capture (meist in der Mehrzahl Caps): ein Standbild eines Videostreams, siehe Datenstrom
 die Kurzform von Capacitor: ein Pufferkondensator mit hoher Energiedichte für leistungsstarke Fahrzeug-Musikanlagen
 die Kurzform von Baseballcap
 Steinbock (Sternbild) (lat. Capricornus) in der Nomenklatur der Fixsterne
 Clouth-Atelier-Projekt, ein Kölner Künstleratelierprojekt, gegründet 1996

Čap steht für:
 Burgruine Čap und Berggipfel in der Daubaer Schweiz in Westböhmen

Cap ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Čap (* 1965), österreichischer Mathematiker
 Andrew Noah Cap (* 1969), südafrikanischer Komponist und Trompeter
 Christian Cap (* 1955), österreichischer Künstler
 Clemens H. Cap (* 1965), Professor an der Universität Rostock (Informations- und Kommunikationsdienste)
 Constant Cap (1842–1915), belgischer Genremaler und Radierer
 Etienne Cap (* 1942), belgischer Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Ferdinand Cap (1924–2016), österreichischer Physiker (Plasmaphysik)
 Friedlinde Cap (* 1924), deutsche Science-Fiction-Autorin
 Josef Cap (* 1952), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Vladislao Cap (1934–1982), argentinischer Fußballspieler

Čap ist der Familienname folgender Personen:
 Čáp, Familienname tschechischer Herkunft, Namensträger siehe dort

cap steht für:
 Chipaya (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Uru-Chipaya-Sprachen in Südamerika

Siehe auch:
 Capp
 KAP
 Kapp

CAP